Setiabudi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Setiabudi, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Setiabudi, administrativ by, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar